Шесть кораблей Королевского флота назывались HMS Prince (принц), включая:

 HMS Prince — 100-пушечный линейный корабль 1 ранга; спущен на воду в 1670; переименован в HMS Royal William в 1692; разобран в 1813.
 HMS Prince — 90-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1682; как HMS Ossory; переименован в HMS Prince в 1705; HMS Princess в 1711; HMS Princess Royal в 1728; разобран в 1773.
 HMS Prince — 90-пушечный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1698 как HMS Triumph; переименован в HMS Prince в 1714; перестроен в 1750; разобран в 1773.
 HMS Prince — 98-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1788; перестроен в 1796; разобран в 1837.
 HMS Prince — грузовой транспорт; нанят в 1854; потерян в тот же год, во время Крымской войны.
 HMS Prince — эскадренный миноносец адмиралтейского типа Admiralty M; спущен на воду в 1916; продан в 1921.

Кроме того, многие корабли назывались в честь определённых принцев, в том числе:
 
 HMS Prince Albert
 HMS Prince Arthur
 HMS Prince Augustus Frederick
 HMS Prince Consort
 HMS Prince Edward
 HMS Prince Eugene
 HMS Prince Frederick
 HMS Prince George
 HMS Prince Henry
 HMS Prince de Neuchatel
 HMS Prince of Orange
 HMS Prince Regent
 HMS Prince Royal
 HMS Prince Rupert
 HMS Prince of Wales
 HMS Prince William
 HMS Young Prince

См. также 
HMS Princess